Памятник детям войны — памятник в городе Глухове Сумской области Украины.

Был открыт в 2007 году. Установлен в сквере на Киево-Московской улице.

На барельефной части памятника, установленной на бетонной стеле, изображены два подростка: мальчик в военной пилотке и одежде с мужского плеча, а также девочка с куклой, перевязанная крест-накрест платком. Символизирует тяжёлые годы детства тех, кто был ребёнком в годы Великой Отечественной войны. В правом верхнем углу барельефа надпись на украинском языке: «Дiти вiйни. 1941−1945».

Примечания

Ссылки 
 ПАМЯТНИКИ ДЕТЯМ ВОЙНЫ 
 Мемориал-памятник детям войны 1941—1945 годов в городе Глухов 

детям войны, Витебск
Глухов
Глухов
Здания и сооружения, построенные в 2007 году на Украине
Скульптуры 2007 года
Скульптуры по алфавиту
XXI век в Сумской области
2000-е годы в Сумской области